Polany peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Polany, un village de la voïvodie de Basses-Carpates
 Polany, un village de la voïvodie de Lublin
 Polany, un village de la voïvodie de Mazovie
 Polany, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Polany, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

Voir aussi
en 
 Polány